Абсорбо-покритието поглъща светлинните лъчи и буквално прави обекта невидим и неоткриваем.

Измислена технология от Л. Рон Хабърд. Терминът може да бъде срещнат в комичната фантастична поредица на автора – „Мисия земя“.

Фентъзи